Böke kan syfta på:

 Böke myr – ett naturreservat i Osby kommun
 Böke –  en ort i Kazakstan, se Priisk Boko
 Ariq Böke (1219–1266), barnbarn till den mongoliska härskaren Djingis khan